Brampton ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Brampton (Ontario)

in England:
 Brampton (Cambridgeshire)
 Brampton (Carlisle), Cumbria
 Brampton (Eden), Cumbria
 Brampton (Derbyshire)
 Brampton (Lincolnshire)
 Brampton (Norfolk)
 Brampton (Suffolk)
 Brampton Bierlow, South Yorkshire
 Brampton Bryan, Herefordshire

in den Vereinigten Staaten:
 Brampton (Michigan)
 Brampton (North Dakota)

Brampton ist der Familienname folgender Personen:
 Sally Brampton (1955–2016), britische Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Brampton Township
 Brampton Lake